Алексей Тищенко: 
 Тищенко, Алексей Владиславович (род. 1981) — белорусский футболист.